Krasnoselskij kan syfta på:

Krasnoselskij, Moskva – ett distrikt i Tsentralnyj administrativnyj okrug i Moskva
Krasnoselskij, Sankt Petersburg